Ве́рный:
Топоним
 Верный — военное укрепление, основанное русским правительством 4 февраля 1854 года, современный Алма-Аты
 Верный — посёлок, Жлобинский район, Гомельская область, Белоруссия
 Верный — деревня, Иглинский район, Башкортостан
 Верный — хутор, Волоконовский район, Белгородская область
 Верный — посёлок, Питерский район, Саратовская область
 Верный — хутор, Новоалександровский район, Ставропольский край

Персоналии
 Верный, Владимир Александрович (1901—1938) — советский партийный деятель, первый секретарь Амурского обкома ВКП (б)
 Шервуд-Верный, Иван Васильевич (1798—1867) — кавалерийский офицер Российской империи, сообщивший Александру I о готовившемся восстании декабристов

Прочее
 «Верный» — учебное судно типа «Воин» Балтийского флота Российской империи
 «Верный» — советская 350-тонная речная канонерская лодка Днепровской военной флотилии
 «Верный» — переданный СССР в 1947 году японский эсминец «Хибики», вошедший в состав Тихоокеанского флота
 «Верный» — именной зенитный бронеавтомобиль «Пирлесс», в 1918—1919 гг. воевавший в составе Добровольческой армии ВСЮР

 Верный — сеть продовольственных магазинов в России

См. также 
 Верный Путь — посёлок в Брянском районе Брянской области России.
 Верный Путь — посёлок в Усманском районе Липецкой области России.